Lisis (filòsof), filòsof pitagòric grec
 Lisis (poeta), poeta grec